Ә, ә — буква расширенной кириллицы, согласно стандарту Юникода называемая шва, однако обозначающая в разных языках разные звуки.

Используется в следующих алфавитах

Примечания

См. также 
 Список букв кириллицы
 Кхагвэй
 Ӛ

Ссылки